Godley (Illinois)
Godley (Texas)

Desambiguações de topônimos